Trichloroéthane est le nom commun à deux chloroalcanes de formule brute , ces isomères différant par la position des atomes de chlore :

 1,1,1-trichloroéthane ;
 1,1,2-trichloroéthane.

Le trichloroéthane est toxique, écotoxique et très polluant, et aujourd'hui interdit pour la plupart de ses usages (depuis 1996 au Québec). Durant la seconde moitié du  où il a été massivement utilisé par l'industrie, pour le stabiliser il était généralement combiné à un autre solvant, le 1,4-Dioxane qui continue aujourd'hui à polluer les nappes phréatiques, en s'y étendant plus vite que le trichloroéthane.

Articles connexes 
 Chloroéthane

Références

Chloroalcane